Кристиан има више значења:

 Кристиан (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Кристиан (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Кристиан (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији
 Општина Кристиан (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији